Oroszország
Belij Jar – település az Amuri területen
Belij Jar – település a Kalinyingrádi területen
Belij Jar – település a Kurgani területen
Belij Jar – település az Omszki területen
Belij Jar – település a Tomszki terület Felső-Ketyi járásában
Belij Jar – település a Tomszki terület Tyegulgyeti járásában